Змагання з бігу на 110 метрів з бар'єрами серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині відбулись 16 та 17 липня на стадіоні «Гейворд Філд».

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші четверо з кожного забігу () та четверо найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з п'ятого ().

Півфінали 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші двоє з кожного забігу () та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього ().

Фінал

Відео

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 
 
 Протоколи змагань:
 забіги 
 півфінали 
 фінал 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022
Короткий бар'єрний спринт на чемпіонатах світу з легкої атлетики